«Бумеранг» — третий сольный альбом российского рэп-исполнителя Кравцa, вышедший 25 октября 2012 года. В альбом вошло 15 треков, среди них 15-й трек с названием «Реальность» является бонусом к альбому. На альбоме можно услышать гостевые треки, записанные с Menace Society, Джино, Словетским, и Жарой. В припевах можно услышать слова или бэк-вокал Кати Новы, и Натальи Поволоцкой.

Общая информация 
 На треки «Всем своим», «Пишем и поём», и «Будь» сняты видеоклипы.
 Клип «Всем своим» был снят и смонтирован лейблом Gazgolder, так как участвующий в нём Словетский — артист этого лейбла.
 В «Ските» звучат слова из мультфильма «Малыш и Карлсон» и из кинофильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Список композиций

Участники записи 
 Слова:Кравц (1—12, 14—15)Джино (4)Menace Society (9)Словетский (11)Жара (14)
 Вокал:Наталья Поволоцкая (6—7, 10, 12, 14)Катя Нова (2)

Примечания

Ссылки 
 Рецензия в Коммерсантъ-Weekend
 50/50. День 5. Кравц «Бумеранг»

Альбомы Кравца
Хип-хоп-альбомы России